Butler steht für:

 Butler, Diener eines Haushalts
 Butler (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Der Butler (Green), Roman von Henry Green (1945)
 Der Butler (Kurzgeschichte), Kurzgeschichte von Roald Dahl (1974)
 Der Butler (2013), US-amerikanischer Film von Lee Daniels (2013)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Butler (Alabama), Stadt im Choctaw County, Alabama
 Butler (Georgia), Stadt im Taylor County, Georgia
 Butler (Illinois), Dorf im Montgomery County, Illinois
 Butler (Indiana), Stadt im DeKalb County, Indiana
 Butler (Kentucky), Stadt im Pendleton County, Kentucky
 Butler (Maryland), gemeindefreies Gebiet im Baltimore County, Maryland
 Butler (Missouri), Stadt im Bates County, Missouri
 Butler (New Jersey), Ort im Morris County, New Jersey
 Butler (New York), Stadt (Town) im Wayne County, New York
 Butler (Ohio), Dorf im Richland County, Ohio
 Butler (Oklahoma), Stadt (Town) im Custer County, Oklahoma
 Butler (Pennsylvania), Stadt im Butler County, Pennsylvania
 Butler (South Dakota), Stadt (City) im Day County, South Dakota
 Butler (Tennessee), gemeindefreies Gebiet im Johnson County, Tennessee
 Butler (Texas)
 Butler (Waukesha County, Wisconsin)
 Butler (Town, Clark County), Town(ship) in Wisconsin

Orte in Westaustralien:
 Butler (Western Australia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Butler Armory, in Butler, Pennsylvania, ID-Nr. 91000903
 Butler Bank, in Hood River, Oregon, ID-Nr. 99001713
 Butler Block, in Uxbridge, Massachusetts, ID-Nr. 83004110
 Butler Brothers Company, in Minneapolis, Minnesota, ID-Nr. 71000437
 Butler Chapel A.M.E. Zion Church, in Greenville, Alabama, ID-Nr. 86001755
 Butler Chapel African Methodist Episcopal Zion Church, in Tuskegee, Alabama, ID-Nr. 95001022
 Butler County Jail, in Morgantown, Kentucky, ID-Nr. 84000219
 Butler County National Bank, in Butler, Pennsylvania, ID-Nr. 95001251
 Butler Downtown Historic district, in Butler, Georgia, ID-Nr. 04001466
 Butler Family Cemetery, in Saluda, South Carolina, ID-Nr. 74001874
 Butler Farm, in Swedesboro, New Jersey, ID-Nr. 78001763
 Butler Fieldhouse, in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 83003573
 Butler Flats Light Station, in New Bedford, Massachusetts, ID-Nr. 87001530
 Butler Historic District, in Butler, Pennsylvania, ID-Nr. 03000490
 Butler Hospital, in Providence, Rhode Island, ID-Nr. 76000041
 Butler Institute Of American Art, in Youngstown, Ohio, ID-Nr. 74001567
 Butler Mound and Village Site, in Columbus, Mississippi, ID-Nr. 78001615
 Butler Street Colored Methodist Episcopal Church, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 83000228
 Butler Street Gatehouse, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 74001734
 Butler Wash Archeological District, in Blanding, Utah, ID-Nr. 81000584
 Butler-Greenwood Plantation, in St. Francisville, Louisiana, ID-Nr. 79001103
 Butler-Jackson House, in Everett, Washington, ID-Nr. 97000494
 Butler-Matthews Homestead, in Tulip, Arkansas, ID-Nr. 83003465
 Butler-McCook Homestead, in Hartford, Connecticut, ID-Nr. 71000907
 Butlers’ Store, in New Hope, Alabama, ID-Nr. 92001089
 Butler’s Tavern, in Nicholasville, Kentucky, ID-Nr. 84001608
 Butler-Wallin House, in Salt Lake City, Utah, ID-Nr. 05000593

Siehe auch:
 Butler University, Universität in Indianapolis, Indiana
 Butler Center
 Butler County
 Butler Island
 Butler Lake
 Butler-Memorandum, Geheimbericht zum Massaker von Katyn
 Butler-Nunatakker in der Antarktis
 Butler-Passage, Meerenge in der Antarktis
 Butler Peaks, Gebirgsgruppe in der Antarktis
 Butler Rocks, Nunatakker in der Antarktis
 Butler Summit, Berg in der Antarktis
 Butler Township
 Lake Butler
 Mount Butler, Berg in der Antarktis
 Buttlar (Adelsgeschlecht), oberfränkisch-hessisches Adelsgeschlecht
 Buttler